Die Supersport-300-WM-Saison 2021 war die fünfte in der Geschichte der FIM-Supersport-300-Weltmeisterschaft. Bei acht Veranstaltungen wurden 16 Rennen ausgetragen. Weltmeister wurde Adrián Huertas.

Die Saison wurde durch den tödlichen Unfall von Dean Berta Viñales überschattet.

Punkteverteilung 

In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.

Rennkalender

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Supersport-300-Weltmeisterschaft

Motorsportsaison 2021
2021